Niemcy:
 Klein-Umstadt – dzielnica Groß-Umstadt
 Groß-Umstadt – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Darmstadt-Dieburg

Osoby:
 Anselm Casimir Wambolt von Umstadt – arcybiskup

Inne:
 Wambolt von Umstadt – ród